TLL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Yulemiste International di Tallinn (Estonia)